Theodor Gottlieb von Hippel (1741 - 1796), romancier et critique allemand ;
 Theodor Gottlieb von Hippel (1775 - 1843), neveu et fils adoptif du précédent, auteur de l’appel À mon peuple de 1813.